T54 ou T-54 peut faire référence à plusieurs choses.
 Allison T54, un turbopropulseur américain ;
 Effet toxique de substances corrosives, d’après la classification internationale des maladies ;
 FN T54 ou FN TB VI, un trolleybus du constructeur belge FN Herstal ;
 , une classification en athlétisme handisport ;
 T-54, un char moyen soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres